Юрий Бернгардович Кафенгауз (28 декабря 1929 —  26 января 2008) —  советский и  российский художник-монументалист, автор произведений монументально-декоративного искусства для общественных зданий в городах России и Туркменистана (металл, мозаика, рельеф с мозаикой), создал ряд произведений станковой живописи, занимался графикой, экспериментировал с различными техниками (энкаустика, эпоксидные смолы, горячие эмали).

Биография

Детство  
Юрий Кафенгауз родился в Москве в семье известного советского историка Бернгарда Борисовича Кафенгауза (1894—1969)  и его жены художницы Тамары Андреевны Кафенгауз (1893—1969), урождённой Прудковской. Юрий рос в окружении книг и картин, в доме, где рисовали все. Родной сестрой матери была знаменитая представительница русского авангарда Надежда Андреевна Удальцова (1886—1961), в 1944 году она стала для племянника первым учителем живописи.

Годы учёбы 
В 1948 году Юрий Кафенгауз поступил и в 1955 году оканчил отделение монументально-декоративного искусства МВХПУ (б. Строгановское). Здесь Юрий Кафенгауз занимался в мастерской одного из ведущих монументалистов того времени Василия Бордиченко (1897—1982), а его учителями стали — известные советские художники Василий Комардёнков (1897—1973), Сергей Герасимов (1885—1964) и Дмитрий Домогацкий (1910—1982).

Стремясь получить широкое образование, одновременно с обучением в Строгановке Ю. Кафенгауз поступил и три года проучился на заочном искусствоведческом отделении филологического факультета МГУ.

Живописная работа «Кореянка» (1954), выполненная в студенческие годы в технике «энкаустика», экспонировалась на первой «Выставке произведений молодых художников Москвы и Московской области» (1954), на «Всесоюзной художественной выставке» в Третьяковской галерее (1954), на Международной выставке искусства социалистических стран в Варшаве (1955) и на Всемирной выставке «Пятьдесят лет современного искусства» в Брюсселе (1958).

Дипломная работа – многофигурная композиция «Восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году» для одного из залов Исторического музея была признана одной из лучших на курсе .

Этапы творческого пути

Начало  
В 1955 году молодой художник, выпускник Строгановского училища, получил госзаказ от Министерства культуры СССР на написание монументальной многофигурной композиции «Восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году», работа над которой продолжалась до 1961 года .

В 1956 году, спустя год после окончания училища, Юрий Кафенгауз стал членом Союза Художников СССР (Московский Союз Художников, МСХ).

В начале 1960-х годов Ю. Кафенгауз создаёт картины «Заснеженный московский дворик» (1960), «Дочь Бэла» (1960), «Крыши Старого Арбата» (1961), портреты отца и матери: «Отец» (1960-е), «Мать» (1960-е), «Портрет доктора исторических наук Б. Б. Кафенгауза» (1961) ; участвует во Всесоюзном открытом конкурсе на лучший проект монумента «Героям целины» (1962) со своим проектом-аллегорией «Солнце в руке»   ; занимается книжной графикой  и пробует преподавать живопись в детской художественной школе.

Создание основных монументальных работ  
В 1962 году Юрий Кафенгауз поступает на работу в только что созданный при Московском Союзе Художников Комбинат Декоративно-Оформительского Искусства (КДОИ) . В дальнейшем при посредничестве КДОИ художник выполнил серию крупных монументальных проектов:

В 1965 году — «Декоративная карта железных дорог СССР и Европы» (железо, медь) в интерьере Центральных железнодорожных касс гостиницы «Метрополь» в Москве. Работа отмечена дипломом Московского отделения художественного фонда РСФСР и просуществовала до реконструкции гостиницы «Метрополь» (1986 – 1991).

В 1967 году — «Спортивная победа» (рельеф, мозаика) в интерьере спортивного зала Дворца пионеров в городе Воркута (Коми). В этой работе Ю. Кафенгауз впервые в СССР применил сочетание рельефа с мозаикой .

В 1969 году создаёт эскизы мозаик для оформления внутренней стены фойе Цирка на проспекте Вернадского. Работа не была воплощена в жизнь — для зрительного расширения пространства фойе его внутреннюю стену в итоге покрыли зеркалом.

В 1970 году — пандус Монумента в честь открытия алмазного месторождения на въезде в город Мирный (рельеф, мозаика), Республика Саха-Якутия.

В 1974 году — мозаичное панно «Весна Туркмении» на здании Дворца культуры строителей Каракумского канала в городе Мары (мозаика; Туркменистан)., а в 1975 году — мозаика в интерьере детского комплекса того же Дворца .
 
Монумент первооткрывателям алмазных месторождений в Мирном (художник Ю. Б. Кафенгауз, архитектор Е. П. Ермолаев) и Дворец культуры Каракумгидростроя в городе Мары (архитектор Г. С. Ушаев, мозаика «Весна Туркмении» на торце здания художника Ю. Б. Кафенгауза) получили высокую оценку искусствоведов , фотографии этих работ многократно публиковались в прессе , обе работы вошли в число лучших монументальных композиций своего времени  и занимают заслуженное место в фундаментальном труде В. П. Толстого – альбоме «Монументальное искусство СССР» (1978) .

В период 1965—1975 годы параллельно с монументальными проектами художник создаёт картины «Обнажённая» (1966), «Коктебель» (1968), «Портрет жены» (1970); серию цветных графических «Ню» (1972); диптихи «Там, где находят алмазы» (1967) и «О войне и о мире» (1969); триптих «Музыканты» (1970-е) и др. .

Увлечение горячими эмалями  
В 1975 году по приглашению венгерских художников-эмальеров Ю. Кафенгауз отправляется в Кечкемет (Венгрия) для освоения техники горячих эмалей . По возвращении в Москву художник обосновывается на московском заводе «Эмаль-посуда» в Текстильщиках, где на основе дулевских ювелирных эмалей создаёт собственную эмалевую палитру красок с целью использования её для монументальных работ, а также серию крупных эмалевых картин .

В 1987 году Юрий Кафенгауз переносит инфаркт и в дальнейшем вынужден отказаться от выполнения монументальных работ.

Звенигородский период  
В 1990-е годы художник восстанавливается после инфаркта в дачном посёлке Мозжинка под Звенигородом, где всецело посвящает себя станковой живописи: пишет пейзажи и многочисленные натюрморты с цветами, создаёт звенигородские триптихи: «Звенигородские сосны» (1991), «Земля Звенигородская» (1991) , «Берёзка» (1992), «Осень в Мозжинке» (1995), «Другой берег» (1991-1996).

В 1994 году в ответ на события в стране пишет картину «Чёрная полоса» (1994).

Поздний период творчества  
В 2000-е годы работает в мастерской на проспекте Вернадского над живописными композициями из трёх, пяти и более полотен. Среди них: «Спорт. Дальше, выше, быстрее» (2004) по мотивам собственной Воркутинской монументальной работы «Спортивная победа» (1967) и триптих «Победа и мечты о мире» (2004) по теме Чеченской войны.

Персональная выставка Юрия Кафенгауза состоялась в 2004 году в выставочном зале Московского отделения Союза художников (МОСХ) на Кузнецком мосту, 20  и подвела итоги профессиональной деятельности художника за 50 творческих лет.

Последняя работа – философская живописная композиция из семи картин «Адам и Ева» (2008) .

Юрий Кафенгауз скончался 26 января 2008 года в мастерской за работой, похоронен в семейной могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.

Дипломы 
 1965 Московского отделения художественного фонда РСФСР «За создание декоративной карты для Центральных железнодорожных касс».
 1967 Организационного комитета выставки «Художники Москвы — 50-летию октября».
 1970 Союза художников РСФСР «За лучшую работу года — Монумент в честь открытия алмазного месторождения в г. Мирный».
 2005 Секции монументально-декоративного искусства МСХ «Участнику выставки, посвящённой 60-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Семья 
 Отец — Бернгард Борисович Кафенгауз (1894—1969) — доктор исторических наук, профессор.
 Мать — Тамара Андреевна Кафенгауз (1893—1969), урождённая Прудковская, художница, младшая сестра художницы Надежды Андреевны Удальцовой (1886—1961) .
 Жена — Лилиана Иоганнес-Эдуардовна Бреверн, (род. 1929) — переводчик португальской и бразильской художественной литературы, член Союза писателей России с 1988 года.
 Дочь — Бэла Юрьевна Кафенгауз (род. 1953) — биолог-физиолог, кандидат биологических наук , замужем за Александром Борисовичем Цетлиным, зоологом, доктор биологических наук. У них две дочери (внучки Ю. Б. Кафенгауза) — Софья (род. 1984) и Вера (род. 1986).

Творческое наследие 
Четыре из пяти крупных монументальных композиций Юрия Кафенгауза сохранились до наших дней. В 2017 году «Спортивная победа» вместе с Дворцом творчества детей и молодежи в Воркуте отметила своё 50-летие.

«Монумент в честь первооткрывателей алмазного месторождения в Якутии» (художник Ю. Б. Кафенгауз, архитектор Е. П. Ермолаев) не только стал символом города Мирный и любимым местом отдыха горожан, но вошёл в список памятников республиканского значения и находится под охраной государства . В 2018 году Монумент и площадка вокруг него были полностью отреставрированы 

Мозаичное панно «Весна Туркмении» по-прежнему украшает здание Дворца культуры в городе Мары (Туркменистан), только теперь этот Дворец культуры называется «Маргиана». Хотя нам не удалось найти в интернете современных фотографий интерьеров Дворца культуры «Маргиана», можно думать, что сохранилось не только наружное, но и внутреннее оформление здания, выполненное московскими художниками-монументалистами в 1975.

В 2009 году к первой годовщине смерти Юрия Кафенгауза вышел в свет альбом «Юрий Кафенгауз. Живопись. Графика. Эмали. Монументальное искусство» . Издание подготовлено семьёй художника и представляет собой наиболее полный каталог его произведений, начиная с первых шагов профессиональной деятельности и до последних дней жизни.

В Москве прошли 6 выставок творческого наследия художника.

 В 2009 году — в залах МОСХ (Старосадский пер., д. 5).
 В 2010 году — в Библиотеке-читальне им. С. И. Тургенева.  
 В 2010 — в Московской городской Думе; обе выставки посвящены 80-летию со дня рождения художника.
 В 2011 году — во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино
 В 2016 году — в Государственном институте искусствознания.
 В 2017 году — в Еврейском культурном центре им. Р. Гольдмана на Никитской .

Почти 50 монументальных, живописных, графически и эмалевых работ Ю. Кафенгауза представлено в «галерее художника» на сайте Московского союза художников.

Картина «Восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году» (1961; холст, масло, 320 х 145) хранится в Архивно-художественном фонде ГВМЦ РОСИЗО.

В 1954 году работа «Кореянка» (1954, энкаустика, 88 х 64) куплена Министерством культуры СССР и в 1956 году направлена в Северо-Осетинский государственный художественный музей имени М. С. Туганова во Владикавказе, где и находится по настоящее время.

В 2014 году Бэла Юрьевна Кафенгауз подарила ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» (в состав которого входит Дом-музей художника С. B. Герасимова)три работы своего отца: триптих «Другой берег» (1991-1996), эмалевую картину «Фигура» (1977) и два графических портрета Н.А. Удальцовой (1960), тем самым поддержав идею создания коллекции работ учеников Сергея Герасимова в этом музейном комплексе.

Произведения Юрия Кафенгауза находятся так же в Музее эмали (г. Кечкемет, Венгрия), а также в частных собраниях в Великобритании, США, Испании, Франции, России и в семье художника .

Галерея

Литература 

 Секция художников монументально-декоративного искусства http://monumental-art.ru/kafengauz/ 

 Воронов Н. Монумент в Мирном // Декоративное искусство в СССР. - 1971 - 4/161, стр. 3-5 цв. ил.

 Воейкова И.Н. Монументальная живопись Советской России (ленинский план монументальной пропоганды сегодня). – Л.: Художник РСФСР, 1975. – 67 с.: ил. О мемориально-декоративном ансамбле, возведённом у въезда в г. Мирный, с. 60. 

  Монументальное искусство СССР: альбом /авт.- сост. В.П. Толстой - М.: Советский Художник, 1978.- 380 с.: ил. В разделе «Монументальное искусство наших дней» с. 115. Фотографии произведений: Памятник первооткрывателям алмазных месторождений (Мирный, Якутская ССР); Дворец культуры «Каракумгидростроя», мозаика «Весна Туркмении» на торце здания (г. Мары, Туркменская ССР), с. 173, 310-311.

  Памятники истории и культуры алмазного края / авт. и сост. Г.П. Крынина и Е.П. Ермолаев.//  Мирный, 1980. – 28 с.: ил. Монумент первооткрывателям алмазных месторождений и создателям г. Мирного (гравюры фрагментов панно А.Герасимова) - с. 2–8
 
 Воронов Н.В. Советская монументальная скульптура, 1960 – 1980 // Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразительного искусства Академии художеств СССР. – М.: Искусство, 1984. – 224 с., 87 л. ил. О своеобразии Монумента первооткрывателям алмазов в Мирном, с. 79 – 80.

  Московские монументалисты : альбом /авт.-сост. М.Л. Терехович, МОСХ РСФСР - М.: Советский художник, 1985. – 239 с.: ил., цв. ил. Биографическая справка о художнике. Фото произведений: памятник в честь открытия месторождения якутских алмазов (г. Мирный); фрагмент рельефа с мозаикой на памятнике. С.79 – 80.

 Бреверн Л. Душа и судьба художника / Юрий Кафенгауз. Живопись, графика, эмали, монументальное искусство: альбом. / сост. Кафенгауз Б., Бреверн Л.// М.: Виртуальная галерея, 2009. - С 5-14.

  Добрынина Т. Три встречи с Учителем./ Юрий Кафенгауз. Живопись, графика, эмали, монументальное искусство: альбом. / сост. Кафенгауз Б., Бреверн Л.// М.: Виртуальная галерея, 2009. - С 22-25.

 Юрий Кафенгауз. Живопись, графика, эмали, монументальное искусство: альбом / сост.  Кафенгауз Б., Бреверн Л., вступ. ст. Бреверн Л.// М.: Виртуальная галерея, 2009. - 132 c.

 Терехович М. Л. Беспокойное сердце // Новости МСХ. – 2009. - № 4-5. - С. 8.

 Велижева М. Воспоминания о Ю.Б. Кафенгаузе // Новости МСХ. – 2009. - № 12. - С. 3.

 Белова А. Искусство как форма бытия // Новости МСХ. – 2016. – № 2. - С. 7.

 Погодин В. Тамара Кафенгауз «зовёт меня простор зеленоглазый…». // М.: 2016. - 160c.

Примечания 

Художники XX века
Художники XXI века
Художники СССР
Художники России
Художники Москвы
Художники-пейзажисты России
Художники-пейзажисты СССР
Художники-монументалисты СССР

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Художники-абстракционисты России
Члены Союза художников СССР